Blackland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blackland (Illinois), im Macon County
 Blackland (Mississippi), im Prentiss County
 Blackland (Oklahoma), im Osage County
 Blackland (McLennan County, Texas)
 Blackland (Rockwall County, Texas)

Sonstiges:
 Blackland Slough, Fließgewässer im Sabine Parish, Louisiana